Eupatinapta är ett släkte av sjögurkor. Eupatinapta ingår i familjen masksjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Masksjögurkor
Eupatinapta